Йозеф Эмануэль Хубертус «Зепп» Пио́нтек (; 5 марта 1940, Бреслау, Германия) — немецкий футболист, тренер.

Карьера 

Сын польского футболиста . Карьеру футболиста провёл в клубе «Вердер». В общей сложности сыграл 278 матчей, забил 16 мячей. Играл на позиции защитника.

В качестве тренера с 1971 по 1979 годы работал с немецкими футбольными командами «Вердер» и «Фортуна», сборной Гаити, ФК «Санкт-Паули».
Наибольших успехов в тренерской карьере достиг со сборной командой Дании, в которой Пионтек работал с 1979 по 1990 годы. Под руководством Пионтека команда Дании провела 115 международных матчей и впервые приняла участие в финальной стадии чемпионата мира по футболу (1986). В эти годы датская сборная получила прозвище «Датский динамит».

После отставки из сборной Дании в 1990 году тренировал сборную команду Турции, ФК «Бурсаспор», ФК «Ольборг», ФК «Силькеборг» и сборную Гренландии.

Примечания

Литература 
 Knud Esmann. Sepp — tyskeren der fik os til at være danskere. Højbjerg: Hovedland, 1990

Ссылки 
 Профиль Зеппа Пионтека на сайте weltfussball.de  
 Профиль Зеппа Пионтека на сайте fussballdaten.de  
 Профиль Зеппа Пионтека на сайте kicker.de  

Игроки ФК «Вердер»
Тренеры ФК «Вердер»
Тренеры ФК «Фортуна» Дюссельдорф
Тренеры ФК «Санкт-Паули»
Тренеры ФК «Бурсаспор»
Тренеры ФК «Ольборг»
Тренеры ФК «Силькеборг»
Тренеры сборной Дании по футболу
Тренеры сборной Турции по футболу
Тренеры сборной Гаити по футболу
Игроки ФК «Германия» Лер
Игроки сборной Германии по футболу
Футболисты Германии
Футбольные тренеры Германии